François Bouchard peut désigner :

 François Bouchard (1973-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 François Bouchard (1988-), joueur de hockey sur glace canadien.